Wykaz egzonimów z obszaru Australii (Związku Australijskiego) i terytoriów zależnych (Norfolku, Wyspy Bożego Narodzenia, Wysp Ashmore i Cartiera, Wyspy Heard i McDonalda, Wysp Kokosowych oraz Wysp Morza Koralowego) zatwierdzonych przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (po polskim egzonimie podana została nazwa oficjalna – endonim):

Jednostka administracyjna

Kraina, region

Morze

Zatoka

Cieśnina

Rzeka

Wyspa

Wyspy

Rafa

Półwysep

Przylądek

Góry

Góra, szczyt

Wyżyna

Pustynia

Basen artezyjski

Obszar ochrony środowiska 

Geografia Australii
Odpowiedniki nazw geograficznych
Listy geograficzne według państw